złożenie funkcji – w matematyce operacja wykonywana na funkcjach
 złożenie – w językoznawstwie wyraz, w którym można wyizolować więcej niż jeden rdzeń